Татья́на Ла́зарева:
 Лазарева, Татьяна Васильевна (1945—2017) — советский и российский китаевед. Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН .
 Лазарева, Татьяна Викторовна (род. 1981) — украинская спортсменка, борец вольного стиля.
 Лазарева, Татьяна Юрьевна (род. 1966) — российская телеведущая, актриса, общественный деятель.